На этой странице приводится список правителей Лидии и сатрапии Лидия, с VIII века до н. э. до 330 до н. э.. О мифических царях см. Малая Азия в древнегреческой мифологии#Лидия.

Правители Лидии

Примечания 

Списки правителей Ближнего Востока
Лидия